Stånd kan syfta på flera saker:

 Stånd – manlig erektion i vardagligt tal
 Stånd (samhällsklass) – de historiska samhällsklasser som haft juridiskt fastställda privilegier och skyldigheter
 Treståndsläran – en kristen samhällsstruktur
 Marknadsstånd – en portabel anordning som en marknadsförsäljare använder
 Solstånd – positioner för planeter